У́лица Акаде́мика Во́лгина — улица в Юго-Западном административном округе города Москвы на территории района Коньково и Обручевского района. Расположена между улицами Обручева и Островитянова.

Пересекает улицу Миклухо-Маклая. Слева примыкает улица Бутлерова. Нумерация домов ведется со стороны улицы Обручева.

Происхождение названия 
Названа 15 июля 1965 года в честь академика В. П. Волгина, историка. Расположена в районе, где сосредоточены улицы, названные именами русских учёных.

История 
Улица возникла в 1964—1965 годах при застройке района Беляево-Богородское. Первоначально проходила от ул. Обручева до ул. Миклухо-Маклая, в 1968 продлена до ул. Островитянова. В декабре 1968 года по улице провели автобусные маршруты. Нечётная сторона улицы застроена в 1967—1969 годах крупнопанельными жилыми домами, чётная — в конце 1970-х годов научными и учебными институтами. До начала 1970-х годов в конце улицы находилась деревня Брёхово. В середине 2000-х годов новые жилые дома построены на углу с ул. Островитянова.

Примечательные здания и сооружения 

По нечётной стороне:
 № 13 — жилой дом. Здесь жил историк и археолог Г. А. Фёдоров-Давыдов.
 № 19 — в доме жил поэт и переводчик В. Д. Берестов.
 № 25, корп. 2 — в доме жил поэт и художник Д. А. Пригов.
 № 31, корп. 2 — жилой дом. Здесь жил математик А. Н. Тюрин.

По чётной стороне:
 № 6 — Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина.
 № 8 — Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе.
 № 10/16 — Институт биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова.
 № 12 — Здание Академии МВД (1995—1996, архитекторы В. Гинзбург, Н. Колосова), ныне — Московский университет МВД России.

Транспорт 
По улице проходят автобусы с2, 196, 250, 699 (от ул. Островитянова до ул. Миклухо-Маклая), 226, 295 (от ул. Миклухо-Маклая до ул. Бутлерова), с13 (только в направлении от ул. Обручева к ул. Миклухо-Маклая), 273 (только в направлении от ул. Островитянова к ул. Миклухо-Маклая).

Улица в произведениях литературы и искусства 
…Мимо моего же балкона на ул. Волгина по праздникам проплывают веселящиеся толпы. Они минуют высотное общежитие Медицинского института, таинственную Высшую школу милиции и не менее, а, может быть, даже и более таинственный институт им. Шемякина.

Дмитрий Александрович Пригов. «Беляево 99 и навсегда».

Примечания

Литература 
 Имена московских улиц: Топонимический словарь. — М.: ОГИ, 2007. ISBN 5-94282-432-0

Ссылки 
 Карты Яндекс — Улица Академика Волгина
 Улица Академика Волгина на www.mom.ru

Улицы, появившиеся в 1965 году
Улицы Москвы, названные в честь людей
Волгин
Улицы Москвы, появившиеся в 1965 году